Pierre Philippe ou Peter Philips (vers 1560-1628), compositeur, virginaliste et organiste anglo-flamand.
 Pierre Philippe (1909-1995), pianiste français, accompagnateur des Frères Jacques de 1946 à 1965.
 Pierre Philippe (1931-2021), auteur et cinéaste français.

Philippe